Signy ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Signy-Avenex, Schweizer Gemeinde im Kanton Waadt
 Signy-l’Abbaye, französische Gemeinde im Département Ardennes
 Signy-le-Petit, französische Gemeinde im Département Ardennes
 Signy-Montlibert, französische Gemeinde im Département Ardennes
 Signy-Signets, französische Gemeinde im Département Seine-et-Marne
 Signy Island, Insel der Südlichen Orkneyinseln, Antarktis
 Signy-Station, britische Antarktis-Station auf Signy Island

 Kloster Signy, ehemalige Zisterzienserabtei in der Gemeinde Signy-l’Abbaye

Signy ist 
 ein nordischer weiblicher Vorname, siehe Signe (Vorname)
 Signy (Wölsungen), Tochter von Wölsung, Schwester Sigmunds
 eine Tochter von Sigar, Geliebte des Hagbard, siehe Hagbard und Signy

Siehe auch:
 Signe